Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 

 72e régiment Seaforth Highlanders of Canada

 
 
 
 
 

 72e régiment d'artillerie

 72e régiment d'infanterie
 72e régiment d'infanterie territoriale
 72e régiment du génie

Voir aussi 
 72nd Pennsylvania Infantry Monument

Homonymie d'unités militaires